«Пила́ 3D» (), другие названия — «Пила́ 7: Лову́шки ожива́ют» и «Пила́: После́дняя глава́» () — американский фильм ужасов 2010 года в формате 3D. Режиссёром выступил Кевин Гротерт, а сценаристами — Патрик Мелтон и Маркус Данстэн. Является продолжением фильма «Пила 6» (2009) и седьмым фильмом в серии фильмов «Пила», а также единственной кинокартиной серии, снятой в формате 3D. Главные роли исполнили Тобин Белл, Костас Мэндилор, Бетси Расселл, Шон Патрик Флэнери и Кэри Элвес. Фильм повествует о человеке, который, ложно выдав себя за выжившего в одной из игр Пилы, чтобы стать знаменитостью, оказывается участником настоящей игры, в которой он должен спасти свою жену. Тем временем бывшая жена Джона Крамера, Джилл Так, сообщает в отдел внутренних расследований, что детектив Марк Хоффман является человеком, ответственным за недавние смертельные «игры».

Первоначально планировалось продолжение, но из-за снижения кассовых сборов предыдущего фильма, «Пила 3D» стала последним фильмом в серии. Сюжет первоначально запланированной «Пилы 8» был включен в «Пилу 3D». Первоначально фильм должен был снять Дэвид Хакл, режиссёр пятого фильма, но за две недели режиссёром стал Кевин Гротерт. Съёмки проходили в Торонто (Онтарио), с февраля по апрель 2010 года в формате RealD 3D.

Фильм вышел 29 октября 2010 года в США и Канаде и получил негативные отзывы кинокритиков, однако получил кассовый успех. В 2017 году вышел восьмой фильм серии под названием «Пила 8».

Сюжет 

Доктор Лоуренс Гордон, о судьбе которого не было известно ничего со времён первой части, отпилив себе правую ногу, ползёт по длинному коридору. На пути он встречает трубы парового отопления; чтобы избежать смерти от потери крови, он прижигает рану, прислонив её к трубе, и дико кричит от сильной боли.

Далее показывается «публичная» ловушка в городе — за пуленепробиваемым стеклом трое: Брэд, Райан и Дина — девушка, в которую оба влюблены. Парни прикованы к устройству, содержащему в себе 2 дисковые пилы среднего размера по бокам и одну большую сверху. Девушка прикована к свисающей платформе прямо над третьей пилой. Все трое знакомы друг с другом. Выехавший на детском велосипеде Билли объявляет правила игры — Дина манипулировала парнями, из-за неё они оба нарушили закон, и нужно любым способом разорвать этот треугольник. Чтобы её спасти, один из парней должен убить другого, сдвинув установку с пилами от себя. Толпа на улице ничем помочь не может — за полицией послали, но времени мало, стекло разбить не удаётся. Аппарат включается, и пилы раскручиваются. Парни толкают его друг от друга, а девушка на медленно опускающейся платформе обращается к Бреду со словами «я люблю тебя, убей другого». Эти слова ободряют его, и ему почти удаётся сдвинуть устройство практически до конца, но ярость и злоба придают также сил и Райану, и он отталкивает пилы, нанося Брэду несмертельную рану. Девушка, видя, что тот, к кому она обращалась, проигрывает, обращается с теми же словами к Райану. Однако он, наконец, понимает, что даже в этой ситуации ей плевать на них обоих, что она хочет спасти только себя. Парни договариваются ничего не делать, сдвинув устройство к середине, и верхняя дисковая пила разрезает девушку пополам.

Марк Хоффман избавляется от капкана (финальная сцена из 6-й части), за чем наблюдает Джилл. В ужасе от того, что её план не удался и страшась мести, она убегает. Ослабевший от раны Марк перематывает сломанную кисть руки тряпкой, берёт капкан и уходит зашивать щёку, которую ему порвало устройство, при попытке освободиться из ловушки. Пока он этим занимается, по телевизору идёт выпуск новостей, посвящённый событиям в заброшенном зоопарке и смерти Уильяма Истона, персонажа 6 части. Джилл идёт в полицейский участок и в обмен на неприкосновенность рассказывает детективу Гибсону о том, кто на самом деле есть Хоффман. Тем временем Марк разбивает свой телефон и готовится начать новую игру.

Далее показано телешоу с участием Бобби Дагена, человека, которому, как все думают, удалось выжить в игре Пилы. Чтобы это сделать, ему якобы пришлось воткнуть 2 металлических крюка себе в грудные мышцы, чтобы подтянуться на цепях до платформы. Игра сделала его популярным, он богат, на него работает много людей, он написал книгу о своих приключениях, которая идёт нарасхват. Тем временем Джилл снится кошмарный сон, в котором она выходит из полицейского участка и замечает трёхколёсный велосипед — атрибут куклы Билли. Далее на неё нападает Хоффман в маске свиньи и приковывает её на пути машины-вагонетки, стоящей на рельсах, которая разрывает Джилл на части.

Эван просыпается в машине на свалке металлолома. Он обнажён до пояса и приклеен спиной к сиденью. Голос Пилы из магнитофона говорит ему, что он, его девушка Тара и двое его друзей Дэн и Джейк — расисты, и за это они должны заплатить. Машина стоит на домкратах, девушка лежит под ней (лицом прямо под колесом), а спереди и сзади машины — прикованные парни. Голос говорит, что если Эван не оторвётся от сиденья (тем самым осознав, что, несмотря на цвет кожи, все люди внутри одинаковы) и не дёрнет за рычаг, через 30 секунд машина упадёт с домкрата. Плёнка кончается, заводится двигатель машины, Эван пытается освободиться изо всех сил, но не успевает — машина падает, раздавливая его подругу, едет по гаражу, вырывая челюсть и руки Дэна и сбивая прикованного к двери Джейка, выезжает во двор, врезается, после чего Эвана по инерции отрывает от сидения и выбрасывает наружу, от чего он мгновенно погибает.

Бобби устраивает встречи выживших в играх Пилы, среди которых Симона, Морган, Маллик и — неожиданно — доктор Гордон. Даген показывает свои шрамы и говорит, что даже в этих испытаниях есть нечто хорошее — он стал другим человеком, с чем не согласна одна из участниц клуба. Лоуренс Гордон издевательски аплодирует ему и просит поздравить Бобби с «удачной рекламой его нового DVD», а причины подобного поведения стали ясны Дагену чуть позже.

После встречи Хоффман в маске свиньи нападает на Бобби и помещает его в стальную клетку, где начинается его игра. Пила с экрана телевизора говорит причину его присутствия здесь — Бобби лжец, он никогда не играл и никогда не был в ловушке, а всё это придумал исключительно ради наживы. Если он не успеет пройти испытания за час, его жена умрёт. Тем временем Гибсон и его напарник выезжают на место игры Эвана, где находят капкан, который забрал с собой Хоффман, а Даген успешно выбирается из клетки, висящей над стальными шипами. Гибсон находит на капкане отпечатки пальцев Джилл и узнаёт, что она пыталась убить Марка. Он говорит ей, что дом, в который он её поместил, безопасен, однако тут же ему приходит посылка с диском от Хоффмана, в которой он требует отдать ему Джилл, иначе погибнут ещё многие люди. Пока полицейские проводят опознание четырёх погибших расистов, в это время на свалке машин происходит взрыв.

Второе испытание Дагена — Нина, пресс-атташе Дагена, помещённая в устройство из 4-х штырей, которые пронзят ей горло, если не достать ключ. Ключ у неё в желудке на нитке, к которой также привязан рыболовный крючок. Бобби нужно вытащить крючок, а девушка не должна кричать, ибо в устройстве есть датчики уровня звука, и если он выше шёпота — штыри начинают приближаться. Даген изо всех сил пытается спасти Нину и вытаскивает крючок, однако крики Нины от боли приближают штыри на опасное расстояние, и в итоге Нина умирает от полученных ранений. Выйдя из комнаты, Бобби обнаруживает экземпляр своей книги. Во флешбеке показана его встреча с Джоном, который, будучи Пилой, прекрасно знает, что не подвергал его испытаниям. Он обвиняет его во лжи путём намёков и обещает, что они ещё встретятся, а после уходит, оставив Дагену обложку его книги. Трупы со свалки машин привозят в морг к Хеффнеру для вскрытия.

Следующее испытание Бобби — попытка спасти своего адвоката, Сюзанну. В случае провала стальные штыри пронзят ей глаза и рот. Бобби должен остановить механизм, чтобы спасти её, и причинить себе ранения. Он пытается это сделать, но снова безуспешно, и Сюзанна гибнет. Гибсон перевозит Джилл в полицейский участок и сажает её в камеру, полагая, что уж тут Марку до неё никак не добраться. Марк присылает второе письмо, из которого ему становится понятно, где оно было записано. Флешбек показывает знакомство Гибсона с Марком, где проявляется жестокость Хоффмана. Придя туда, он по намёкам Хоффмана понимает, где сейчас Хоффман и где идёт игра, и прибывает туда с группой захвата. На месте ему звонят с участка и сообщают, откуда Хоффман прислал e-mail. Он сообщает командиру спецназа, что идёт брать Марка.

Дагена ожидает следующее испытание — он должен помочь своему другу Кайлу, на котором повязка, мешающая ему видеть, пройти по доскам над провалившимся полом второго этажа и бросить ему ключ, отпирающий замок, иначе лебёдка, к которой привязан его друг, заработает и повесит его. Бобби справляется с заданием, но его друг не смог поймать ключ, брошенный ему, и умирает. Пройдя испытание, Бобби оказывается перед дверью, которая ведёт в комнату с его женой. Но на двери кодовый замок, а цифры к нему вытравлены у него на зубах. Он вырывает себе 2 зуба и открывает замок. Группа захвата приблизилась к Бобби на его крики, когда тот вырывал себе зубы, однако они не решились идти напролом через второй этаж без пола, где совсем недавно прыгал Бобби, пытаясь спасти своего друга.

Гибсон прибыл на место, где Марк снимал свои послания. На месте игры отряд спецназа пошел в обход и видит надпись «Вас предупреждали», а затем попадает под распространитель газа и падает без сознания, а Гибсон видит человека в плаще. Думая, что это Хоффман, он подходит к нему и срывает капюшон с его головы. Но это не Марк, это тело одного из расистов из ловушки в машине. На экранах перед телом показан полицейский участок, и Гибсон понимает, откуда Марк знал все его шаги. Также до Гибсона доходит замысел Хоффмана — он следил за ними, это он устроил взрыв на свалке, чтобы в суматохе вытащить труп расиста из мешка и самому лечь туда. Таким образом Марка привезли в морг полицейского участка. Гибсон вызывает подкрепление, но уже слишком поздно — Хоффман выбирается из мешка, убивает патологоанатома Хеффнера, женщину Палмер, работающую за компьютером, и других полицейских, стоящих на его пути к Джилл, а Гибсона и его подручных расстреливает пулемётная турель, установленная Марком.

Бобби видит свою жену, прикованную цепью к платформе. У него остаётся ещё чуть более 4 минут, и голос с экрана говорит, что для того, чтобы спасти её, ему нужно всего лишь сделать то, что он якобы уже делал — воткнуть крюки себе в грудь и подтянуть себя к потолку, где висят 2 провода. Замкнув их, он окончит свои испытания и спасёт жену. Хоффман добирается до камеры, где находится Джилл. Она ранит его в шею и убегает. Джилл пытается спрятаться, но у неё ничего не выходит. Марк оглушает её и сажает на стул, привязывая её руки к подлокотникам. Затем он надевает на неё капкан, который в первой части был на голове Аманды, и включает таймер, а сам, подойдя к двери, наблюдает. Джилл не может избавиться от капкана, и устройство разрывает ей челюсти (таким образом, сон Джилл о собственной гибели от рук Хоффмана сбылся; а случившееся стало первой демонстрацией работы капкана на человеке). Тем временем Бобби пытается подтянуться к проводам, ему это почти удаётся, но в самый последний момент грудные мышцы и кожа рвутся, и он падает на пол. Время, отведённое ему, истекает, и платформа превращается в бак, в котором заживо сгорает его жена.

Марк уходит и уничтожает все следы своего пребывания, собираясь начать новую жизнь, как вдруг на него нападают трое в масках свиней. Один из них снимает маску — это Лоуренс Гордон. Как и предполагалось, он, спасаясь от Крамера, потерял сознание после прижигания раны. Джон догнал Лоуренса и привёл его в себя, сообщив, что тот выжил и прошёл игру. Сделав протез на покалеченной ноге, Крамер отпустил Гордона, но у того с его семейной жизнью было покончено (жена и дочь Гордона переехали в другой город). Гордон вернулся к Крамеру и под влиянием стокгольмского синдрома стал помогать Джону в сложных испытаниях Майкла, Тревора и Арта, где нужна была хирургия, а также выдал жену Джеффа, доктора Линн Денлон, как идеального врача для лечения рака у Джона. Именно Гордон оставил Хоффману письмо с фразой «Я знаю, кто ты» как преемнику Крамера. Джилл отнесла Лоуренсу конверт в клинику, распечатав который, он находит видеокассету с обращением Джона. Тот просит присматривать за Джилл, а в случае её гибели действовать немедленно в его стиле. В обмен на это, обещает Джон, у него не останется секретов от доктора Гордона. Также Джон по видеозаписи сообщает Гордону, что приготовил для него много разных мест, но ванная комната, где происходила его игра в первой серии, возможно, имеет для него особое значение.

Гордон помещает Хоффмана в ту самую ванную комнату и приковывает цепью к трубе, рядом с засохшими скелетами Адама, Зеппа и Ксавьера. Очнувшись, Марк пытается дотянуться до ножовки, но Лоуренс отталкивает пилу от него. Гордон берёт её и, вспоминая, как ей отпилил себе ногу, со словами «Я так не думаю» выбрасывает в коридор. Не обращая внимания на крики Хоффмана, он захлопывает дверь, произнося ему на прощание знаменитую фразу «Игра окончена».

В ролях

Производство

Разработка  

В июле 2009 года «Variety» сообщил, что Lionsgate получила зелёный свет на «Пилу 7», и объявил, что Дэвид Хакл вернётся в качестве режиссёра, его последним фильмом была «Пила 5». Продюсеры Марк Берг и Орен Каулз, а также сценаристы Патрик Мелтон и Маркус Данстэн также вернулись. Брайан Гедж сменил оператора серии Дэвида А. Армстронга. Препродашкн начался 14 сентября 2009 года. По словам Мелтона, планировалось назвать фильм «Saw: Endgame». Первоначально после шестого фильма были запланированы два продолжения, но в декабре 2009 года Мелтон заявил в подкаст-интервью с британской радиостанцией «Demon FM», что «Пила 7» была последним фильмом и ответит на все вопросы из предыдущих фильмов, такие как судьба главного героя первого фильма доктора Лоуренса Гордона и других выживших из предыдущих фильмов, привнося окончательное решение в сериал. Сюжетная линия восьмого фильма была объединена в седьмым; это решение было в первую очередь связано с низким кассовыми сборами шестого фильма. 22 июля 2010 года в интервью «USA Today» продюсеры подтвердили, что «Пила 7» официально завершит серию фильмов. Берг рассказал «Рейтеру», что «В каждом фильме «Пила» мы оставляли вопросы открытыми, и в «Пиле 7» мы отвечаем на все вопросы, которые когда-либо были у зрителей». Он добавил, что «даже новые зрители смогут следить за ними и догнать на скорости». Первоначально «Пила 3D» задумывалась как два отдельных фильма. По словам Мелтона и Данстэна, «они первоначально намеревались сделать финальную пилу в двух частях, но когда «[Пила] 6» не так хорошо справилась, студия нервничала, и им разрешили сделать только еще одну».

В январе 2010 года Кевин Гротерт, который дебютировал в качестве режиссёра с шестым фильмом, собирался начать работу над «Паранормальным явлением 2», когда Twisted Pictures внезапно уволила Хакла и заставила Гротерта принять участие в проекте, осуществив «договорное положение» в своём контракте, к большому разочарованию Гротерта. Когда Гротерт прибыл на съёмочную площадку за две недели до начала съёмок, он выполнил «сжимающее переписывание» сценария. Мелтон объяснил: «У него много идей, но немного трудно и экстремально реализовать все эти идеи, потому что декорации были построены, актёры были выбраны, реквизит был куплен или создан, а с фильмами «Пила» они настолько специфичны в сет-дизайне из-за ловушек. Становится очень проблематично и трудно изменить целую кучу вещей прямо посреди этого».

Кастинг 

Кастинг начался в середине декабря 2009 года. Кэри Элвес повторил роль доктора Лоуренса Гордона, последний раз появлявшегося в первом фильме. Создатели фильма хотели вернуть Элвеса раньше, но Элвес хотел подождать до последнего фильма. Его персонажа планировалось вернуть Гротертом в шестом фильме, но Элвес был недоступен. Элвес описал своего персонажа как имеющего стокгольмский синдром . Тобин Белл вернулся, чтобы повторить свою роль Джона Крамера, хотя первоначально он подписал контракт на участие в пяти продолжениях, как он ранее заявлял до выхода третьего фильма. Чэд Донелла появился в фильме в роли детектива внутренних дел Гибсона, который также был бывшим партнёром детектива Хоффмана.

Гэбби Уэст, которая получила роль Кары после победы в шоу «Королевы криков».Танедра Ховард, предыдущая победительница «Королев криков», которая появилась в роли Симоны в фильме шестом фильме, повторила свою роль в фильме. Честер Беннингтон, ведущий вокалист альтернативной рок-группы «Linkin Park», играет роль в фильме Эвана, белого скинхеда. Беннингтон встретился с тренером по актёрскому мастерству, чтобы подготовиться к своей роли. Он сказал: «На самом деле это было немного сложнее, чем я ожидал, потому что мне потребовалось много времени, чтобы понять, как изобразить этого парня и каковы именно будут его мотивы. Я подумал, что, возможно, я слишком много думаю об этом, и я встретился с этим действительно великим тренером по актёрскому мастерству, который помог мне пройти и разобраться в «Мотивации»». Девону Бостику предложили повторить свою роль Брента Эбботта из шестого фильма, но он отклонил предложение из-за конфликтов в расписании с «Дневником слабака».

Съёмки в 3D 
Фильм был снят полностью в RealD 3D с использованием системы цифровых камер SI-3D, а не на съёмочной площадке, а затем конвертации отснятого материала в 3D. Прежде чем выбрать 3D, Берг и другие просмотрели минуту оригинального фильма «Пила», представленного в 3D, и были довольны, что привело к тому, что они выбрали 3D для седьмого фильма. Наборы и ловушки были разработаны, чтобы использовать преимущества 3D. Чтобы продолжить быстрый темп предыдущих фильмов, легкий вес камер SI-3D позволил снимать три четверти плёнки на карманном компьютере. Фильм был первым 3D-фильмом Гротерта. Он сказал в интервью «Popular Mechanics», что составление кадра в 3D было сложным по сравнению с 2D; он объяснил: «Если у вас есть обе камеры, смотрящие на объект, и на боковой стороне руки человека есть очень яркий блеск, который может видеть только одна камера, есть хороший шанс, что когда вы посмотрите на композицию из двух изображений, которые не будут зарегистрированы в 3D-пространстве. Похоже на ошибку. Эти вещи вообще не являются проблемой в 2D, но в 3D навязчиво проблематичны». Учитывая стоимость съёмок в 3D, Гротерт сказал, что бюджет составил 17 миллионов долларов, что делает самым дорогим фильмом серии на тот момент. Съёмки начались 8 февраля 2010 года в Торонто, Онтарио, и завершились 12 апреля 2010 года. Съёмки проходили в основном на киностудии Cinespace Film Studios в Торонто.

.
Определяя стиль 3D-съёмки, которую они хотели использовать, Берг чувствовал, что зрители захотят несколько моментов, когда объёкты двигаются нм аудиторию, сравнивая это с «Мои кровавым Валентином». Он признал, что этот метод будет использоваться, но выразил заинтересованность в стрельбе с точки зрения жертвы, аналогично шутеру от первого лица, отображаемым в 3D. Данстэн добавил, что «это добавляет совершенно новый уровень дисциплины и критериев к созданию этих моментов. У нас была очень плоская поверхность, чтобы попытаться получить от вас реакцию. Теперь мы можем немного вытолкнуть и окутать зрителя, сохраняя шаблоны, которые сработали и были успешными, но также поднять его на ступеньку выше». Комментируя изменение в съёмках в 3D, Белл заявил, что это не повлияет на его исполнение или методы актёрского мастерства, отметив, что это будет «интересный опыт». Мэндилор назвал 3D-съемку «более утомительной и длинной». Флэннери описал (неточно, так как окончательное производство включает в себя много ударных снимков для просмотра) 3D-аспект как «Мы снимали его в 3D не для того, чтобы кровь лилась прямо на вас. Мы снимали его в 3D для создания эффекта того, что вы сами попали в фильм, используя глубину и строение декораций, без фанатизма по поводу «мы хотим, чтобы кровь лилась прямо из экрана». Но я думаю, что у нас получился хороший фильм», это ничего подобного. Но я думаю, что мы сняли хороший фильм». Услуги постпродакшна предоставлялись Deluxe Media.

Ловушки 
Съёмки сцен ловушек, которые были сделаны в последний раз, начались в марте. Начальная сцена с ловушкой фильма была снята в «Metro Hall» в Торонто, Онтарио, недалеко от «Рой-Томсон-Холл», и включала 400 статистов. В ловушке дисковые пилы на самом деле были реальными и функциональными, но для актёров были приняты меры предосторожности. Один актёр, который был в ловушке, Джон Кор, рассказал «Demon FM», что у него шрамы на руках от кандалов, и сказал, что другой актёр, Себастьян Пиготт сломал зуб, а Энн Ли Грин потеряла чувство в ногах и должна была получить медицинскую помощь.

Продюсер Орен Каулз рассказал новостному сайту ужасов «ShockTilYouDrop.com», что в фильме есть одиннадцать ловушек, что является самым числом ловушек во франшизе на тот момент. В фильме есть одна сцена «ловушки», которую продюсеры не допустили бы в предыдущих фильмах серии, которую они описывали как «слишком жестокая», «слишком отвратительная» и «просто неправильная». Позже Мелтон подтвердил, что это была ловушка «Гараж», которая включала в себя машину и вызвала «цепную реакцию» с другими персонажами. Габби Уэст была частью ловушки. Она рассказала VH1: «Они отлили всё моё лицо и в основном всю верхнюю часть тела после пупка. Они накладывают на вас слои разных материалов, и у вас в носу две соломинки, чтобы вы могли дышать. Это было так страшно! Они надевают так много, что вы не видите, и они кладут его вам в уши, чтобы вы почти ничего не слышали. Это было частью подготовки к фильму, что было действительно круто, сделать манекен из себя. Но страшно». В фильме было использовано более 25 галлонов фальшивой крови, что в два с половиной раза больше, чем у второго фильма.

Показ 

Изначально запланированный на 22 октября 2010 года, фильм был перенесён на неделю на 29 октября, чтобы предотвратить конкуренцию с фильмом «Параномальное явление 2». Фильм выпускался компанией Lionsgate Films в США и компанией Maple Pictures в Канаде.

Фильм изначально получил рейтинг NC-17 (зрители 17 лет и младше к просмотру не допускаются) Американской ассоциацией кинокомпаний (MPAA) и должен был перемонтажирован и повторно представлен шесть раз, чтобы получить рейтинг R. В Германии его показ в был запрещён с апреля 2012 года по январь 2013 года, потому что окружной суд Берлина Тиргартен отметил, что несколько сцен в фильме нарушают закон о насилии §131 StGB. Частные копии по-прежнему являются законными для владения, и личное использование не наказуемо; однако любой публичный показ является крайне запрещённым и наказуемым деянием. В январе 2013 года Берлинский апелляционный суд отменил первоначальное постановление суда после того, как StudioCanal, которая владеет правами на распространение Германии, обжаловала его.

Маркетинг 
8 июля 2010 года в некоторых пресс-материалах для San Diego Comic-Con фильм был назван «Пила 3D: Ловушки оживают», что привело к тому, что СМИ предположили, что это окончательное название. На следующий день Берг и Каулз сказали, что «Ловушки оживают» — это просто слоган, который был неправильно истолкован как часть названия. Каулз сказал, что если бы они включили седьмую римскую цифру, за которой следует «3D» («Пила VII 3D»), это было бы «чрезмерно» и не оказало бы желаемого воздействия. Он объяснил: «Это был такой процесс в 3D, так много тяжелой работы было вложено. «Пила VII 3D» — это слишком много. Это как новый фильм. […]». В том же интервью продюсеры обратились к присутствию «Пилы» на Comic-Con 2010 в Сан-Диего. Продюсеры сказали, что кадры, которые будут использованы для конвенции, не могут быть одобрены для аудитории; Каулз объяснил: «Это будет отличаться от того, что мы делали раньше, мы будем на Comic-Con, но мы не на Comic-Con».

Трейлер, показанный в Великобритании во время перерыва от «Круче не придумаешь», был запрещён после того, как 10-летний ребенок пожаловался, что он «досадует» и «запланирован ненадлежащим образом». «Clearcast» убрала трейлер к 19:00 по Гринвичу, но на самом деле вышел в эфир только в 20:29. В одной из сцен трейлера люди в кинотеатре попадают в ловушку на сиденьях металлическими удерживающими устройствами, а рука проходит через экран, втягивая человека. Управление по стандартам рекламы заявило, что это «вероятно, причинит страдания маленьким детям». В Массачусетсе филиал Showcase Cinemas показал фильм вместо мультфильма «Мегамозг», который смотрел семилетний ребенок, празднующий день рождения. Прошло несколько минут, прежде чем сотрудники кинотеатра исправили ошибку.

Саундтрек 
Музыка к фильму была написана Чарли Клоузером и выпущена на iTunes лейблом «Evolution Music Partners» 2 ноября 2010 года. Саундтрек «вдохновлён фильмом» и включает в себя музыку рок-групп, включая «Dir En Grey», «Boom Boom Satellites», «Saliva», «Krokus», «Hinder», «Karnivool», «My Darkest Days» и «Dead by Sunrise». Он был выпущен лейблом «SonyMusic Independent Network» (SIN) и «Artists’ Addiction Records» 26 октября 2010 года. Песня «Life Won’t Wait» Оззи Осборна исполняется во время финальных титров.

Выход на видео 
Lionsgate Home Entertainment выпустила фильм на видео под названием «Saw: The Final Chapter» 25 января 2011 года в трёх версиях. Первая — стандартный DVD, состоящий из театральной версии фильма, набора бонусных материалов и второго диска с цифровой копией; второе издание — 2D комбинированный пакет, который включает в себя расширенную версию на Blu-ray, DVD и цифровую копию фильма. Последнее издание представляет собой комбинированный 3D-пакет, состоящий из расширенной версии на Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD и цифровой копии. Согласно чарту Nielsen VideoScan, форматы DVD и Blu-ray заняли третье место в первую неделю.

Реакция

Кассовые сборы 
У фильма были предварительные показы 28 октября 2010 года в 2000 местах, фильм заработал 1,7 миллиона долларов. Он вышел в широкий прокат на следующий день в 2808 местах, показываясь на 3500 экранах, что является вторым по величине показом после первого фильма. Фильм заработал 8 976 000 долларов в день выхода, заняв первое место. Он заработал 22 530 123 долларов в первый уик-энд на Хэллоуин, при этом 92% билетов поступают из более чем 2100 3D-мест, а 57% аудитории были моложе 25 лет. У него был пятый лучший первый уик-энд в серии. После всего лишь четырёх дней широкого проката фильм превзошла внутренние сборы шестого фильма стоимостью 27,7 миллиона долларов. Во второй уик-энд продажи билетов на 66%, и фильм заработал 7,7 миллиона долларов, упав на пятое место, а «Мегамозг» занял первое место. Прокат фильма закончился 2 декабря 2010 года после 35 дней после выхода в США и Канаде.

Фильм открылся на 25 территориях, заработав 14,4 миллиона долларов (включая предварительный просмотр), заняв первое место в Великобритании с 5,8 миллионами долларов, превысив открытие третьего фильма в Великобритании за 4,7 миллиона долларов. Он занял второе место в России с 2,2 миллионами долларов; в Австралии и Японии фильм заработал 909 000 долларов и 864 800 долларов соответственно. Фильм заработал 12,8 миллиона долларов в Великобритании, Ирландии и на Мальте; 10,9 миллиона долларов в Германии; 7 миллионов долларов в Италии; 5,3 миллиона долларов в России; и 2,4 миллиона долларов в Австралии. Фильм заработал 45,7 миллиона долларов в США и Канаде, а 90,4 миллиона долларов на других территориях, что составляет в общей сложности 136,1 миллионов долларов по всему миру.

Критика 

Как в предыдущие четыре фильма серии, «Пила 3D» не была показан критикам заранее. На сайте «Rotten Tomatoes» фильм имеет рейтинг 10% на основе 81 отзыва. Консенсус сайта гласит: «Небрежно снятая, плохо сыгранная и нелогично задуманная, «Пила 3D» оставляет зрителей в ловушке самой тусклой части серии». «Metacritic» дал фильму среднюю оценку 24 из 100, основанную на 17 отзывах, что указывает на «в целом неблагоприятные отзывы». Зрители, опрошенные «CinemaScore», дали фильму среднюю оценку «B−» по шкале от «A+» до «F».

Люк Томпсон из «E! Online» дал фильму оценку «B». Он назвал жестокость фильм «сверху» и «в твоём лице», признав, что у фильма было «необычное количество самопародии». Он сказал, что центральная сюжетная линия фильмов начинает казаться «разыгранной». Роб Нельсон из «Variety» дал фильму отрицательный отзыв. Он назвал фильм «неустанно отвратительным», который порадует поклонников, но не доставит сюрприза. Далее он сказал: «Помойка этих комплектов, вытягивающих конечности, технические кредиты кажутся довольно некачестными, как и любые 3D-эффекты, которые не включают летающие виски. Монтаж опирается на ленивые воспоминания, в то время как диалог остаётся таким же ужасным, как и убийства». Ким Ньюман из «Empire» дал фильму две звезды из пяти, назвав его «шагом вниз по сравнению с прошлогодней гораздо более остроконечной «Пилой 6». Он раскритиковал повторение сюжета, но подумал, что возвращение выживших Пилы было «хорошей идеей». Он завершил свой отзыв: «Есть разброс безошибочно съеженных ужасов, но в целом «Пила 3D» может сделать это с большей глубиной».

Эрик Голдман из «IGN» дал фильму две звезды из пяти. Он был недоволен небольшим экранным временем, которое дали Беллу и Элвесу, сказав, что время, проведённое фильмом с ними, не оказало большого влияния. Он сказал, что ловушки были в шаге от «Пилы 6», но указал на свою любимую и изюминку фильма как на ловушку «Гараж». О 3D-эффектах фильма Голдман сказал: «3D используется так, как вы могли бы ожидать — то есть это не захватывающий опыт Джеймса Кэмерона. Вместо этого лезвий выпрыгивающих из экрана, и есть немного веселья, когда кровь и кишки буквально выбрасываются вперёд в нескольких точках». Фрэнк Шек из «The Hollywood Reporter» дал фильму смешанный отзыв. Он сказал, что «Пила 3D. «согласована как стилистически, так и тематически с предыдущими изданиями», но сказал, что большинству ловушек фильма не хватает «ума в стиле Руба Голдберга, которая ознаменовала серию». Далее Шек сказал, что было «прискорбно», что создатели убили персонажа Белла так рано и назвали персонажа Мэндилора (Хоффмана) «чрезмерно мягким заменяющим». Он назвал визуальное воздействие 3D «незначительным».

Роджер Мур из «Orlando Sentinel» дал фильму одну звезду из пяти, сказав: «Всё это двухъярусно и существует уже много лет. Все это беспроигрышные сценарии. Какие бы моральные уроки ни были представлены в самых ранних фильмах «Пилы», они, похоже, были отменены по мере того, как фильмы становятся все более ужасными, когда создатели фильма попали в «Как бы это выглядело, если бы чья-то челюсть была вырвана или их кожа была приклеена к автокреслу?» Потворствуя «Круто, давайте посмотрим еще раз», толпа сделала Lionsgate богатой, но ничего не сделала для этого невыразимого конкурса выносливости этой давней кинофраншизы». Майк Хейл из «The New York Times» назвал фильм «самым "прямым» в серии и «самым последовательным (хотя и не изобретательным) жестоким». Он закончил свой отзыв, сказав: «Если вы увидите фильм в кинотеатре, оснащенном RealD 3D и звуком Dolby, вы получите довольно хорошее представление о том, каково это — когда летающие части тела бьют вам по лицу».

Элизабет Вайцман из «New York Daily News» дала фильму одну звезду из пяти. Она раскритиковала отсутствие экранного времени Белла, сказав: «Что создатели последних четырех фильмов «Пила» каким-то образом упустили из виду, так это то, что Пила Тобина Белла является стержнем этих фильмов. Это прямо там, в названии, так что вы думаете, что они поймут, что потеряли, когда убили его в «Пила 3». Но с тех пор это идет под гору, и сегодня мы достигли дна». Она призналась, что выступления стали «болезненно сваленными», и назвала сценарий «беспорядочным ничем, перемежаемым едва пробуемыми смертельными ловушками». Далее она сказала: «Также разочаровывает наблюдать, как когда-то оригинальная франшиза превращается в общий слэшер, в котором случайных людей убивают банальными способами только для того, чтобы поднять количество тел», и закончила свой отзыв словами: «Независимо от того, сколько денег «Последняя глава» зарабатывает в уик-энд на Хэллоуин, пришло время признать, что эта игра окончена».

Уэсли Моррис из «The Boston Globe» назвал фильм «самым ужасным и наименее последовательным из семи фильмов». Он чувствовал, что некоторые из «игр» фильма были просто случайным образом введены в фильм, сказав, что такого рода «эпизодический подход» и 3D работают для «гораздо более инновационной серии, такого как «Чудаки 3D». Моррис завершил свой отзыв, сказав: «Это предполагаемое окончательное издание разрушает извращённую мораль наследия [Пилы], чтобы сделать его Джерри Спрингером из жестокости». Джейсон Андерсон из «Toronto Star» дал фильму две звезды из четырёх. Он похвалил сюжет фильма за то, что он не был таким запутанным, как предыдущие фильмы, для которых он описал, что ему «как правило, требуется энциклопедическое знание многих сюжетных линий серии», чтобы понять их. Он думал, что Гротерт придал фильму «мягкую энергию», и описал ловушки и жестокость фильма как имеющие «неприхотливую чувствительность» к фильмам Хершелла Гордона Льюиса.

Алан Джонс из «Radio Times» дал фильму четыре звезды из пяти, сказав: «Хотя фильм изначально граничит с пародией, как только начинается вечно-ингениозная ловушка — с использованием рыболовных крючков, суперклея, духовок и стоматологического оборудования — озноб проходит на трубопроводе прямо к финалу воспоминаний величайших хитов. Он подразумевал, что «шоковые сценарии» были заимствованы из таких источников, как «Человек по имени Лошадь» и работа Лучо Фульчи. Джонс сказал, что 3D не добавил к опыту, говоря, что «кровь CGI брызгает что-то вроде отвлечения к почти шекспировскому крещендо мучений и бойни». Фильм был номинирован на премию «Золотая малина» за «Худшее злоупотребление 3D», но проиграл «Повелителю стихий».

Продолжение 

Хотя «Пила 3D» должна была стать финалом серии, в феврале 2016 года сообщалось, что сценарий к восьмому фильму под рабочим названием «Пила: Наследие» будет написан Джошем Столбергом и Питером Голдфингером. В июне 2017 года было объявлено официальное название «Пила 8». Фильм вышел 27 октября 2017 года.

См. также 
 Hello Zepp — музыкальная композиция, написанная Чарли Клоузером; заглавная тема серии фильмов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный саундтрек

Детективные фильмы США
Фильмы ужасов США
Детективные фильмы Канады
Фильмы ужасов Канады
Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы США в 3D
Фильмы Канады в 3D
Фильмы 2010 года в 3D
Фильмы ужасов 2010 года
Фильмы США 2010 года
Фильмы Кевина Гротерта